Фиду́ция (, доверие):

 Фидуция (римское право) — в римском праве юридическая сделка, основанная на доверии.
 (380) Фидуция — крупный астероид главного пояса.

См. также 
 Фидуциарные деньги
 Фидуциальный вывод в статистике.

Примечания